TQC est une abréviation qui peut signifier :
 Tel Que Construit, en dessin technique
 Total Quality Control, en anglais - contrôle de la qualité totale
 Théorie Quantique des Champs, en physique théorique
Homonymie